Frank Marshall (schaker) (1877-1944), Amerikaans schaker 
 Frank Marshall (filmproducent) (1946), Amerikaans producer, van onder andere de film  Alive uit 1993
 Frank Marshall (pianist) (1883-1959), Spaans pianist